Гре́йсон або Ґре́йсон () — англомовне прізвище, похідне від шотландського або ірландського прізвищ Grierson, Gray, або MacRae. Інший варіант походження — від клички the son of the reeve (у значенні «син управляючого (наглядача)».
 
Відомі носії прізвища:
 Кетрін Грейсон (, уроджена — ; 1922—2010) — американська акторка і співачка сопрано.
  (, уроджений Вілльям Сьюлі Вайт, ; 1923—1995) — англійський комедійний актор і ведучий телепередач.
  (; 1971) — англійський регбіст.
 Саймон Грейсон (; 1969) — англійський футболіст, що грав на позиції захисника.

Вигадані персонажі 
 Дік Ґрейсон () — персонаж коміксів DC Comics.

Див. також 
 Грейсон (ім'я)

Примітки